
Molekulska formula -{C6H13NO2}- se može odnositi na:
 Aminokaproinska kiselina
 Izoleucin
 Leucin
 Norleucin